Sabana de Uchire peut désigner :

Toponymes

Sabana de Uchire : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Manuel Ezequiel Bruzual dans l'État d'Anzoátegui ;
 Sabana de Uchire : capitale de la paroisse de Sabana de Uchire dans la municipalité de Manuel Ezequiel Bruzual dans l'État d'Anzoátegui.

Homonymie de toponyme